Sowerby bezeichnet

 Sowerby (North Yorkshire), ein Ort in North Yorkshire in England
 Sowerby (West Yorkshire), ein Ort in West Yorkshire in England
 Sowerby Bridge, eine Kleinstadt in West Yorkshire in England
 Temple Sowerby, ein Ort in Cumbria in England
 Sowerbyi-Oolith bzw. Sowerbyi-Schicht ist eine veraltete geologische Bezeichnung für eine Zone innerhalb der Wedelsandstein-Formation

und ist der Familienname von:
 Arthur de Carle Sowerby (1885–1954), britischer Entdecker und Naturforscher
 George Brettingham Sowerby I (1788–1854), britischer Zoologe (Malakologe)
 George Brettingham Sowerby II (1812–1884), britischer Naturforscher (Malakologe)
 George Brettingham Sowerby III (1843–1921), britischer Zoologe (Malakologe)
 Githa Sowerby (1876–1970), englische Dramatikerin und Kinderbuchautorin
 Francis Sowerby Macaulay, britischer Mathematiker, siehe Francis Macaulay
 Fred Sowerby (* 1948), Sprinter, Mittelstreckenläufer und Hürdenläufer aus Antigua und Barbuda
 James Sowerby (1757–1822), britischer Naturforscher, Zoologe und Maler
 James Sowerby (1815–1834), britischer Pilzkundler
 James de Carle Sowerby (1787–1871), englischer Naturwissenschaftler und Künstler
 Leo Sowerby (1895–1968), Komponist